Loppersum steht für:
 Loppersum (Eemsdelta), Ort und ehemalige Gemeinde in der niederländischen Provinz Groningen
 Loppersum (Hinte), Ortsteil der Gemeinde Hinte im Landkreis Aurich, Niedersachsen
 Loppersum (Schiff), ein 1941 gesunkener schwedischer Frachter